Кратер Пацаев () — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь советского лётчика-космонавта Виктора Ивановича Пацаева (1933—1971) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1973 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Ландер на западе-северо-западе; кратер Волков на северо-западе; кратер Шовене на северо-востоке; кратер Бондаренко на востоке; маленький кратер Кира на юго-западе (и далее на юго-запад кратер Циолковский). Селенографические координаты центра кратера , диаметр 55,3 км, глубина 2,4 км.

Кратер Пацаев значительно разрушен, перекрыт породами выброшенными при образовании кратера Циолковский  и превратился в понижение местности с трудно различимыми границами. К северо-западной части кратера примыкает саттелитный кратер Ландер K, к юго-западной - саттелитный кратер Пацаев Q. Дно чаши кратера пересеченное, без приметных структур.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Пацаев G в 1991 г. переименован Международным астрономическим союзом в кратер Бондаренко.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
Топографическая карта окрестностей кратера. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны